Saint-Astier kan syfta på:
 Saint-Astier, Dordogne
 Saint-Astier, Lot-et-Garonne